La liste des communes de l'Entre-deux-Mers présente, par canton, les communes situées dans la région naturelle de l'Entre-deux-Mers délimitée par la Dordogne au nord, la Garonne au sud, le Bec d'Ambès à l'ouest et la limite avec les départements de la Dordogne et de Lot-et-Garonne à l'est. Elle exclut les communes des cantons du Libournais-Fronsadais, des Coteaux de Dordogne et du Réolais et des Bastides situées au-delà de l'eau et inclut a contrario le quartier de La Bastide situé dans le canton de Bordeaux-5 sur la rive droite de la Garonne.

Canton de la Presqu'île

Canton de Lormont

Canton de Bordeaux-5 
Uniquement le quartier de La Bastide (ancien canton de Bordeaux-7)

Canton de Cenon

Canton de Créon

Canton du Libournais-Fronsadais

Canton des Coteaux de Dordogne

Canton de l'Entre-Deux-Mers

Canton du Réolais et des Bastides

Notes et références